Hexamer der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hexamer (1824–1859), deutscher Revolutionär
 Ernst Hexamer (1827–1912), deutscher Revolutionär und Teilnehmer des Amerikanischen Bürgerkrieges
 Wilhelm Hexamer (1825–1870), deutscher Revolutionär und Teilnehmer des Amerikanischen Bürgerkrieges

Siehe auch:
 Oligomer, Hexamer bezeichnet die Struktur eines Moleküls